Cantone di Desamparados, cantone della Costa Rica
Desamparados, distretto della Costa Rica, capoluogo del cantone omonimo
Desamparados, distretto della Costa Rica nel cantone di Alajuela